

Топоніми 
 Хітаті — історична провінція Японії у регіоні Канто, на території префектури Ібаракі.
 Хітаті — місто в Японії, у префектурі Ібаракі.

Підприємство 
 Хітаті — японське підприємство, виробник електроприладів.